Ацел,  — венгерское личное имя и фамилия.
 Ацел, Тамаш

Ацел, в географических названиях:
 Ацел — коммуна в Румынии, жудец Сибиу.